НХЛ у сезоні 1985/1986 — 69-й регулярний чемпіонат НХЛ. Сезон стартував 10 жовтня 1985. Закінчився фінальним матчем Кубка Стенлі 24 травня 1986 між Монреаль Канадієнс та Калгарі Флеймс перемогою «канадців» 4:3 в матчі та 4:1 в серії. Це 23-а перемога в Кубку Стенлі «Канадієнс».

Драфт НХЛ 

23-й драфт НХЛ. У 12-и раундах було обрано 252 хокеїстів. Першим номером драфту став Вендел Кларк, якого обрав клуб «Торонто Мейпл-Ліфс».

Огляд 
«Едмонтон Ойлерс» став чемпіоном регулярного сезону зі 119 очками, друге місце посіла «Філадельфія Флайєрс» — 110 очок, третє місце «Вашингтон Кепіталс» — 107 очок.

11 листопада 1985 загинув воротар «Флайєрс» Пелл Ліндбергі. 

Вейн Грецкі виграв сьомий трофей Гарта та шостий трофей Арта Росса. Вейн встановив рекорд результативності 215 очок (52 + 163), Маріо Лем'є (посів друге місце) відстав на 74 очка — 141 (48 + 93). Захисник Пол Коффі побив рекорд результативності Боббі Орра закинувши 48 шайб.

Підсумкові турнірні таблиці

Конференція Принца Уельського

Конференція Кларенса Кемпбела

Матч усіх зірок НХЛ 
38-й матч усіх зірок НХЛ пройшов 4 лютого 1986 року на «Гартфорд-Сівіл-центр»: Уельс — Кемпбел 4:3 (0:0, 1:1, 2:2, 1:0).

Статистика регулярного чемпіонату

Найкращі бомбардири

Найкращі воротарі 

Джерело: NHL
''І = матчі; ЧНЛ = часу на льоду (хвилини: секунди); ША = шатаути; %ВК = відбитих кидків (у %); ПШ = пропущено шайб

Плей-оф

Призи та нагороди сезону

Команда всіх зірок

Дебютанти сезону 
Білл Ренфорд, Бостон Брюїнс
Дарен Пуппа, Баффало Сейбрс
Браєн Бредлі, Калгарі Флеймс
Гері Сутер, Калгарі Флеймс
Бретт Галл, Калгарі Флеймс
Адам Оутс, Детройт Ред Вінгз
Петр Кліма, Детройт Ред Вінгз
Боб Проберт, Детройт Ред Вінгз
Шейн Корсон, Монреаль Канадієнс
Кірк Мак-Лін, Нью-Джерсі Девілс
Крейг Воланін, Нью-Джерсі Девілс
Скотт Мелланбі, Філадельфія Флайєрс
Крейг Сімпсон, Піттсбург Пінгвінс
Джефф Браун, Квебек Нордікс
Кліфф Роннінг, Сент-Луїс Блюз
Вендел Кларк, Торонто Мейпл-Ліфс
Дейв Лоурі, Ванкувер Канакс
Джим Сандлак, Ванкувер Канакс

Завершили кар'єру 
Том Лисяк, Чикаго Блекгокс
Майк Роджерс, Едмонтон Ойлерс
Маріо Трембле, Монреаль Канадієнс
Боб Нюстрем, Нью-Йорк Айлендерс
Пелле Ліндберг, Філадельфія Флайєрс
Деніс Геррон, Піттсбург Пінгвінс
Дон Едвардс, Торонто Мейпл-Ліфс
Маріан Штястний, Торонто Мейпл-Ліфс
Їржі Бубла, Ванкувер Канакс
Дан Бушар, Вінніпег Джетс

Примітки

Посилання 
 Сезон 1985/1986 
 Офіційний сайт НХЛ 
 Сезон НХЛ на «Hockey Reference» 
 Архів 

Сезон НХЛ 1985—1986
1985 у канадському спорті
1986 у канадському спорті